Broken Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Broken Islands (Hauraki Gulf) in der Region Auckland, Neuseeland
 Broken Islands (Nunavut) im Territorium Nunavut, Kanada